Gangloff steht für:
 Gangolf, alternative Schreibweise des Namens des katholischen Heiligen und Märtyrers
 einen Ortsteil der Gemeinde Becherbach im Nordpfälzer Bergland, Rheinland-Pfalz, siehe Becherbach (Pfalz)
 St. Gangloff, Gemeinde in Thüringen

Personen:
 Erich Müller-Gangloff (1907–1980), deutscher Direktor der evangelischen Akademie Berlin (West) und Autor
 François Gangloff (1898–1979), französischer Turner
 Karl Gangloff (1790–1814), deutscher Zeichner
 Maria Gangloff (* 1951), deutsche Politikerin (PDS)
 Mark Gangloff (* 1982), US-amerikanischer Schwimmer
 Rudolf Gangloff auch Rudolph Gangloff (1878–1967), deutscher Bildhauer
 Tilmann P. Gangloff (* 1959), deutscher Journalist und Autor

Unternehmen:
 Gangloff (Unternehmen), schweizerischer Seilbahnkabinen-, Anhänger- und Karosseriebauer aus Bern
 Carrosserie Gangloff, schweizerischer Karosseriebauer und ehemaliger Hersteller von Omnibussen aus Bern
 Carrosserie Georges Gangloff, ehemaliger schweizerischer Karosseriebauer aus Genf, Bern und Zürich
 Carrosserie John Gangloff, ehemaliger schweizerischer Karosseriebauer aus Genf
 Carrosserie Gangloff (Colmar), ehemaliger französischer Karosseriebauer aus Colmar (Elsass)